CNY eller cny har flere betydninger:
 Renminbi - CNY er ISO 4217 koden for Renminbi, valutaen i Kina.
 City of New York - en by i staten New York, USA.
 CNY (IATA-kode) - for Canyonlands Field lufthavn tæt på Moab i Grand County, Utah, USA.
 Kinesisk nytår (Chinese New Year) - en traditionel festival.
 Central New York - det centrale område af det øvre af staten New York, USA.
 ConnectNY - et konsortium af 18 college biblioteker i staten New York plus det national Center for Research Libraries i Chicago.